Anthony Hecht (1923-2004), poète américain.
 Ben Hecht (1893-1964), scénariste et écrivain américain.
 Bernard Hecht (1917-1999), réalisateur et scénariste français.
 Duvall Hecht (1930-2022), rameur d'aviron américain.
 Hans-Joachim Hecht (né en 1939), joueur d'échecs allemand.
 Gage Hecht (né en 1998), coureur cycliste américain.
 Gina Hecht (né en 1953), actrice et productrice américaine.
 Harold Hecht (1907-1985), producteur américain.
 Jessica Hecht (née en 1965), actrice américaine.
 Jochen Hecht (né en 1977), joueur allemand de hockey sur glace.
 Józef Hecht (1891-1951), peintre et graveur polonais ayant passé la plus grande partie de sa vie professionnelle en France.
 Ladislav Hecht (1909-2004), ancien joueur tchécoslovaque de tennis.
 Mathias Hecht (né en 1980), triathlète suisse.
 Paul Hecht (né en 1941), acteur britannique.
 Wilhelm Hecht (1843-1920), graveur

Divers 
 Hecht-Hill-Lancaster, une société de production de cinéma américaine.

Voir aussi 

Homonymie de patronyme germanique
Patronyme allemand
Patronyme juif